Дмитриченко — украинская фамилия. Известные носители:

 Дмитриченко, Лилия Ивановна (род.1948) – доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой, Донецкий национальный университет. 
 Дмитриченко, Николай Фёдорович (род. 1952) — ректор украинского Национального транспортного университета.
 Дмитриченко, Павел Витальевич (род. 1984) — российский артист балета, ведущий солист Большого театра.